Punta Bianca della Grivola – montagna del Massiccio del Gran Paradiso
 Punta Bianca – montagna delle Alpi della Zillertal
 Punta Bianca – montagna delle Alpi del Weisshorn e del Cervino
 Punta Bianca – promontorio nel golfo della Spezia
 Punta Bianca (Agrigento) - Promontorio in marna bianca a est di Agrigento in cui l'unica costruzione è il rudere di un'ex caserma della Guardia di Finanza. Da luglio 2022 è riserva naturale.